Иудино — топонимы в России

 Иудино — прежнее название села Бондарёво, в Бейском районе Республики Хакасия.
 Иудино — село в Сергиево-Посадском районе Московской области, входит в состав сельского поселения Реммаш.